

Toponymes 
 Millencourt est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

 Millencourt-en-Ponthieu est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France